Die Communauté de communes Cœur de Garonne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 24. November 2016 gegründet und umfasst 48 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cazères.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Cazères,
 Communauté de communes de la Louge et du Touch und
 Communauté de communes du Savès.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Coeur de Garonne
Gegründet 2016